Příjmení Srb nosí více osobností:

 Adolf Srb (1850–1933) – český novinář
 František Srb (* 1961) – český dětský herec
 Jan Srb (1898–1964) – slovenský matematik českého původu
 Jaroslav Srb (1921–1985) – český a politik ČSL, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Jiří Srb (1919–1980) – český výtvarník, karikaturista, režisér
 Josef Srb-Debrnov (1836–1904) – český hudební historik, organizátor a kritik
 Julius Srb (1875 – 1963) – německý stavitel, bratr Wilhelma Srb-Schloßbauera
 Martin Srb (* 1954) – rytec, designer
 Václav Srb (* 1958) – český politik, představitel monarchistické Koruny české
 Václav Srb (travní lyžař) (* 1987) – český travní lyžař
 Vladimír Srb (1856–1916) – český právník a politik, pražský starosta 1900–1906
 Wilhelm Srb-Schloßbauer (1890–1972) – německý sochař, bratr Julia Srba